CIAS ist die Abkürzung für:
 Center for Interamerican Studies
 Conseil International de l’Arbitrage en matière de Sport, Träger des Internationalen Sportgerichtshofes (TAS/CAS)

Abkürzung